{{Сборная страны по футболу
| название = Молодёжная сборная Мальты
| логотип = Эмблема Федерации футбола Мальты.png
| прозвище = Иоаниты ()
| конфедерация = УЕФА
| федерация = Футбольная ассоциация Мальты
| тренер =  Сильвио Велла
| менеджер = 
| капитан = Чарльз Сцерри
| наибольшее кол-во игр = 
| лучший бомбардир = 
| стадион = 
| код ФИФА = MLT
| первая игра =  Ливия 1 : 0 Мальта 22 сентября 1977
| победа =  Мальта 5 : 1 Македония 17 ноября 1998
| поражение =  Италия 8 : 0 Мальта 21 декабря 1988
| pattern_la1 = _Malta1
| pattern_b1 = _Malta1
| pattern_ra1 = _Malta1
| pattern_sh1 = 
| pattern_so1 = 
| leftarm1 = CE3431
| body1 = CE3431
| rightarm1 = CE3431
| shorts1 = ffffff
| socks1 = CE3431
| pattern_la2 = _Malta2
| pattern_b2 = _Malta2
| pattern_ra2 = _Malta2
| pattern_sh2 = 
| pattern_so2 = 
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = CE3431
| socks2 = FFFFFF
}}Сборная Мальты по футболу до 21 года' представляет Мальту на молодёжных соревнованиях по футболу в зоне УЕФА, а также на любительских международных турнирах. На чемпионаты Европы не выходила ни разу, однако известно об участии мальтийской сборной на международном турнире молодёжных команд в Ливии (1978 год). Там была одержана крупнейшая победа сборной над сирийцами со счётом 3:0. Официальным спонсором команды и предоставителем экипировки является итальянская компания Diadora''.

Особенности сборной 
Игроки в основном представляют внутренний чемпионат. Некоторые из футболистов выступают в слабейших клубах Англии или Италии. Игроки, сыгравшие в молодёжной сборной Мальты, имеют право выбора между официальной сборной Мальты и непризнанной сборной острова Гозо.

Известные игроки 
 Гилберт Аджиус — играет в команде «Валлетта» с 1990 года. Один сезон провёл в итальянской «Пизе».
 Андрей Аджиус — брат Гилберта Аджиуса.
 Люк Димеч — играл в «Шемрок Роверс», «Мансфилд Таун», «Честер Сити» и «Маклсфилд Таун», а сейчас выступает в ларнакском АЕК.
 Райан Фенеч — играет в чемпионате Мальты, старший брат другого игрока, Родерика Фенеча. Стремится попасть в «Ювентус».
 Андре Шембри — самый известный мальтиец Бундеслиги. Играл в брауншвейгском «Айнтрахте», «Карл Цейсс» и в «Аустрии Кернтен». Сейчас играет за «Ференцварош».

Футбол на Мальте
Сборная Мальты по футболу
Мальта